Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Кубка УЕФА 2006/07.

В рамках квалификации было проведено два раунда, которые определили 32 участника первого раунда. При жеребьёвке каждого из раундов участвующие команды делились на 2 корзины («сеяные» и «несеяные») в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2005/06, а также на 3 географические зоны.

Первый квалификационный раунд 
В первом раунде стартовали 70 клубов. Жеребьёвка состоялась 23 июня 2006 года. Первые матчи прошли 13 июля, ответные — 27 июля 2006 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Во втором раунде участвовали 64 клуба, среди которых 35 победителей первого отборочного раунда, 18 команд, начинающих борьбу со второго раунда, и 11 победителей Кубка Интертото. Жеребьёвка была проведена 28 июля 2006 года. Первые матчи прошли 10 августа, ответные — 24 августа 2006 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Кубок УЕФА 2006/2007